Glasco (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Glasco (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.